Bang! má více významů:

 
 Bang! (album) – výběr největších hitů skupiny Frankie Goes to Hollywood
 Bang! (opera) – opera, kterou napsal John Rutter
 Bang! (hudební skupina) – hudební skupina hrající Happy Hardcore

Související články 
 Bang Bang
 Bang Bang!
 Bang